Svampen (Örebro), een watertoren in de Zweedse stad Örebro
 Svampen (Stockholm), een bouwwerk in de Zweedse hoofdstad Stockholm